Kabinett Egede steht für:

 Kabinett Egede I, 25. Regierung Grönlands (2021–2022)
 Kabinett Egede II, 26. Regierung Grönlands (seit 2022)